Wilderness, ou naturalité en français, désigne aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon le caractère « sauvage » de la Nature, et par extension certains sites protégés (wilderness areas).

Naturalité 
 Le Wilderness Act ou « Loi sur la protection de la nature » de 1964 définit la notion de Nature dans le droit américain.
 Mountain Wilderness, une association de défense de l'espace montagnard dans le sens de la naturalité.

Toponymie 
 Wilderness est une ville d'Afrique du Sud dans la province du Cap-Occidental

Cinéma et télévision 
 Wilderness (Yuan ye) est un film hongkongais réalisé par Ng Wui en 1956.
 Wilderness est une série télévisée britannique réalisé par Ben Bolt en 1996.
 Wilderness est un film britannique réalisé par Michael J. Bassett en 2006.

Musique 
 Wilderness est un groupe américain de rock ;
 Wilderness Crew est un groupe de reggae/rap ;
 Wilderness est une chanson de Joy Division sur l'album Unknown Pleasures sorti en 1979 ;
 Wilderness est un album du jazzman Tony Williams sorti en 1996 ;
 Wilderness est une chanson de Nick Jonas ;
 The Wilderness est un album du groupe Explosions in the Sky sorti en 2016

Littérature 
 Wilderness est un manga de Akihiro Ito.
 Wilderness est un recueil de Jim Morrison.
 Wilderness est une bande dessinée inspirée de la série Buffy contre les vampires.

Autres
 La bataille de la Wilderness, une bataille de la guerre de Sécession tirant son nom d'une région forestière et accidenté de Virginie, la Wilderness

Homonymie de titre